Нижче наведено список 260 муніципалітетів департаменту Канталь.

Канталь

Канталь